Божі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 140 км на південний захід від Діжона, 65 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 210 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 548,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Божі на сайті французького Національного інституту географії
 Божі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Божі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара